Bacopa harmandii, vrsta trpučevki nekada smještena u vlastiti monotipski rod Ancistrostylis.  endem iz Laosa, prvi puta opisan kako Herpestis harmandii

Sinonimi 
 Ancistrostylis harmandii (Bonati) T.Yamaz.
 Herpestis harmandii Bonati
 Bramia harmandii Pierre ex Bonati

Izvori 

Gratioloideae